Ronald Moore – cestista statunitense
Ronald D. Moore – sceneggiatore statunitense